Lacunza steht für:

 Lacunza (Navarra), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Navarra

Lacunza ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Lacunza Maestrojuán (* 1944), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von David
 Justo Lacunza (* 1944), katholischer Missionar, Islamwissenschaftler